BF, eller Bf, kan avse:

 Burkina Faso, ett land med landskoden BF
 .bf, nationell toppdomän för Burkina Faso
 Bondeförbundet, ett politiskt parti som senare blev Centerpartiet
 förkortning för Battlefield-spelen
 Bahnhof, tyska för järnvägsstation
 Bayerische Flugzeugwerke i typbeteckningar för flygplan från Messerschmitt
 Bostadsförening, som är en tidigare form av bostadsrättsförening
 Beaufort, en vindskala
 Belgisk franc, Belgiens tidigare valuta
 British Fascisti, en brittisk fascistisk organisation